Dramiševo (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic, BiH
 Dramiševo (Nevesinje, BiH), naseljeno mjesto u općini Nevesinje, BiH